Миршакар — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миршакар, Заррина (род. 1947) — таджикистанский композитор, заслуженная деятельница искусств Таджикистана.
 Миршакар, Мирсаид (1912—1993) — советский таджикский поэт, один из зачинателей таджикской детской литературы.